Septim kan hentyde til flere artikler:
 Septim (interval) – et interval på syv toner.
 Septim (fægtning) – fægtestilling med nedadvendt kårde.